Seal Team – amerykański serial telewizyjny
 Seal Team – symulacyjna gra komputerowa z 1993 roku